Ceso Duili, decemvir el 450 aC
 Ceso Duili, cònsol el 336 aC